

bruggen vernoemd naar president John Fitzgerald Kennedy 
 Kennedybrücke, bruggen in Duitstalige landen
 Kennedybrücke (Bonn), een brug over de Rijn in Bonn
 John Kennedybrug, een brug over de Moervaart in Gent
 J.F. Kennedybrug (Luik), een brug over de Maas in Luik
 John F. Kennedy Memorial Bridge, een brug over de Ohio tussen Jeffersonville en Louisville
 John F. Kennedybrug (Maastricht), een brug over de Maas in Maastricht
 Kennedybrug (Niger), een brug over de rivier de Niger in Niamey
 John F. Kennedy Boulevard Bridge, een brug over de Schuylkill in Philadelphia

brug vernoemd naar senator Robert Francis Kennedy 
 Robert F. Kennedy Bridge, stelsel van bruggen in New York

brug vernoemd naar Rose Fitzgerald Kennedy, moeder van John en Robert 
 Rose Fitzgerald Kennedy Bridge, brug over de rivier de Barrow in Ierland